Miejscowości w USA:
 Somonauk – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
Gminy w USA:
 Somonauk (ang. Somonauk Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb